

Brésil 
 Melgaço, municipalité de l'État du Pará ;

Portugal 
 Melgaço, municipalité située dans le district de Viana do Castelo.

Homonymie de toponyme